Filmek

 Összeomlás (1993), Joel Schumacher filmje
 Összeomlás (2005), a Lost című sorozat második évadának nyolcadik epizódja

Könyvek
 Összeomlás – Tanulságok a társadalmak továbbéléséhez (2005), Jared Diamond tudományos-ismeretterjesztő könyve
 Összeomlás (2007), Andreas Eschbach regénye